Příjmení Olivier nosí více různých osobností:

 Fernande Olivier (1881–1966) – francouzská modelka a partnerka Pabla Picassa
 Laurence Olivier (1907–1989) – britský režisér, herec a dramatik

Externí odkazy